Os Sims 3: Vida na Cidade , nome em Portugal (em Inglês este chama-se de The Sims 3: Town Life e The Sims 3: Vida Urbana no Brasil, ) é o quarto pacote de Acessórios de The Sims 3 que foi lançado em 26 de Julho de 2011 nos Estados Unidos. Em Portugal e em toda a União Europeia foi lançado em 29 de Julho de 2011 e no Brasil dia 04 de Agosto de 2011.

Características 
Com conteúdo emocionante e nunca antes visto num Pack de Acessórios, Os Sims™ 3 Vida na Cidade Acessórios introduz novos recintos para refazeres por completo a imagem da cidade dos teus Sims – incluindo objectos que são igualmente perfeitos para suas casas. Constrói uma nova biblioteca chique, cria um ginásio high-tech exclusivo, desenha um recreio divertido ou transforma as tarefas em diversão com a nova sala de lavandaria. Os Sims 3 Vida na Cidade Acessórios não só te oferece montes de novas criações inspiradas para usares em casa, como também inclui novos locais comunitários, tais como o Café Dentadinhas Deliciosas, que os teus Sims também podem visitar!.

Recursos 
 Recintos e Lotes pré-construídos, agora dão um novo aspecto à cidade dos seus Sims. Com recintos espetaculares, coloque um lote já existente ou faça você mesmo o seu.

 Exercite seu sim agora com os mais recentes equipamentos de ginástica. Depois pode lavar a roupa suada da ginástica na sua máquina de lavar. Com novas secadoras, também.

 Agora as crianças podem ficar no novo parquinho, nas caixas de areia. Enquanto os mais velhos podem jogar na nova mesa de xadrez.

 Hora de estudar, ou de contar histórias? Atualize sua biblioteca com lindos acessórios. Decida o que ler, ou crie você mesmo sua sessão personalizada.

 Novos trajes, e penteados, roupa para sair e (ou) trabalhar fora. Há vários estilos de moda. Para todas as precisões e hora, também.

Pacotes de expansão de The Sims